titolo originale del film L'angelo della notte
 titolo originale del film La regina dell'inferno